Royal Never Give Up, equip d'esport electrònic de la Xina destacat en League of Legends
 Generador de nombres aleatoris (del seu nom en anglès Random Number Generator), màquina que genera successions de nombres aleatoris
 Biometà (del seu nom en anglès Renewable Natural Gas), biogàs ric en metà que es pot usar com a substitut del gas natural
 RELAX NG, llenguatge d'esquema per a documents XML
 rng també és el codi ISO 639-3 del ronga, llengua bantu parlada a Moçambic
 Rng-Ce també és l'abreviatura de la röntgenita-(Ce), mineral de la classe dels carbonats